WWE Divas: South of the Border è un film documentario e servizio fotografico prodotto dalla World Wrestling Entertainment e dalla sua casa produttrice WWE Home Video. È il sesto capitolo dedicato alle Divas della WWE ed è uscito il 27 aprile 2004 in formato VHS e il 1 giugno 2004 DVD distribuito da Silver Vision.

Trama 
Il documentario mostra i servizi fotografici delle divas in Messico. Inoltre il documentario presenta vari match e altri servizi fotografici delle divas.

Note

Collegamenti esterni 
 

Film documentari statunitensi